La bataille d'Ekona a eu lieu les  et  à Ekona Mbenge dans la région du Sud-Ouest du Cameroun pendant la crise anglophone au Cameroun.

Déroulement 
L'armée camerounaise a déployée un important arsenal militaire sur la ville afin de débusquer les séparatistes qui ont bloqué la route reliant Buéa à Kumba.

Dans une série de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les combattants séparatistes avaient affirmé qu'ils ne vivaient plus dans la forêt et qu'ils attendaient de pied ferme les militaires pour un ultime combat. Ces derniers ont érigés des sacs de sable pour se protéger des assauts militaires.

Le 17 juin 2018, les unités de l'armée camerounaise ont débarqué à Ekona Mbenge et se sont heurtées à une forte résistance des combattants séparatistes dans des combats qui ont duré toute la journée.

Le cliquetis et le grondement des mitrailleuses ont plongé les habitants dans la peur, le choc et la consternation ; beaucoup ont fui dans les buissons pour se protéger tandis que d'autres, qui n'ont pas pu sortir, sont restés à la maison.

Conséquences 
Cinq civils ont été abattus, certains sont morts alors qu'ils se rendaient à l'hôpital. Les habitants racontent que plusieurs convois militaires ont été vus avec des corps se dirigeant vers l'annexe de l'hôpital régional de Buéa. Un combattant séparatiste a été tué mais le nombre exact de victimes de la bataille d'Ekona reste inconnu.

Notes et références 
Bataille impliquant le Cameroun
Bataille de 2018
Ambazonie
Juin 2018

Crise anglophone au Cameroun